Erstmals in der Geschichte wurde ein Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ausgetragen. Der Wettkampf fand am 17. September 2000 statt.

Bei der Olympischen Premiere gingen insgesamt 52 Athleten aus 27 Nationen an den Start. Vier Athleten mussten den Wettkampf vorzeitig beenden. In der Innenstadt von Sydney sowie am Hafen verfolgten fast 200.000 Zuschauer den Wettkampf entlang der Strecke.

Der Start, das Ziel sowie die Wechselzone befanden sich vor dem Sydney Opera House, wo eine große temporäre Tribüne errichtet worden war. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen im Port Jackson folgte der Wechsel auf das Rad. Mit diesem mussten die Athleten sechs Runden auf einem Rundkurs durch das Sydney Central Business District und die Royal Botanic Gardens fahren. Zum Abschluss mussten die Athleten einen 10-km-Lauf zurücklegen, welcher ebenfalls durch das Sydney Central Business District und die Royal Botanic Gardens führte.

Erster Olympiasieger wurde der Kanadier Simon Whitfield, der im Schlusssprint sich gegen Stephan Vuckovic aus Deutschland durchsetzte. Vuckovic, der nach dem Schwimmen bereits 52 Sekunden Rückstand hatte und auf Rang 34 lag, konnte beim Radfahren 17 Plätze gutmachen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt sein Rückstand auf 63 Sekunden angewachsen. Auf der Laufstrecke konnte er diesen Rückstand wettmachen und musste sich erst 500 Meter vor dem Ziel am Opera House dem Kanadier geschlagen geben. Die Bronzemedaille gewann Jan Řehula aus Tschechien.

Ergebnisse 
 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Manner